Hierba de vaca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ajuga iva; o
 el nombre común de la planta Vaccaria hispanica.